Liegle ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Liegle (1893–1945), deutscher Altphilologe, Althistoriker und Numismatiker
 Ludwig Liegle (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler